Le terme maison du patrimoine peut se référer à l'une des différentes maisons du patrimoine qu'on peut trouver en France :
 La maison du patrimoine oral de Bourgogne à Anost, en Saône-et-Loire ;
 La maison du patrimoine Françoise-Claustre à Céret, dans les Pyrénées-Orientales ;
 La maison du patrimoine bornandin au Grand-Bornand, en Haute-Savoie ;
 La maison du patrimoine de Mimizan, dans les Landes ;
 La maison du patrimoine d'Ollioules, dans le Var ;
 La maison du patrimoine de Saint-Savinien, en Charente-Maritime ;
 La maison du patrimoine de Tusson, en Charente ;
 La maison du patrimoine de Villard-de-Lans, en Isère.

Lorsqu'il n'y a pas d’ambiguïté sur la ville dans lequel il se trouve, une maison du patrimoine peut être désignée par la locution abrégée « la Maison du patrimoine ».

Notes et références